Пеницилли́н может означать:
 Пенициллины — семейство антимикробных препаратов, относящихся к антибиотикам.
 Пенициллин — распространённое название бензилпенициллина, одного из основных представителей семейства антимикробных препаратов.
 «Пенициллин» — комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75.
 Операция «Пенициллин» — одно из названий операции Моссада по угону самолёта МиГ-21 в Израиль в 1966 году.

См. также 
 Пеницилл,  — род грибов, продуцентов пенициллина.

Примечания